Louisenberg steht für:
 Schloss Louisenberg, ein Herrschaftshaus in der Ortschaft Mannenbach in der Gemeinde Salenstein, Thurgau, Schweiz
 Louisenberg (Eckernförde), Stadtteil von Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Louisenberg (Kreis Friedland), Gut im Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, nach 1945 untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland 

Siehe auch:
 Luisenberg